

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Ogonowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole 
 Ogonowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno